Lazu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Lazu (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Lazu (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Lazu (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Lazu (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui